Regierung Collignon steht für folgende Regierungen in der Wallonie:

 Regierung Collignon I
 Regierung Collignon II